

Anno 
 449 o 449 a.C.

Codici 
 449 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Griffin Hunter Observatory, vicino a Bethune (Carolina del Sud)

Matematica 
 449 – numero